Alfredo Mario Espósito Castro (1927-2010), een Italiaans priester
 Franck Esposito (1971), een voormalig Frans zwemmer
 Giancarlo Esposito (1958), een Amerikaans acteur
 Jennifer Esposito (1973), een Amerikaans actrice
 Mauro Esposito (1979), een Italiaanse voetballer
 Phil Esposito (1942), een voormalige Canadese ijshockey speler
 Roberto Esposito (1950), een Italiaans filosoof
 Tony Esposito (1950), een Italiaanse muzikant